Аделсхофен може бити:
 Аделсхофен (Горња Баварска), општина у округу Фирстенфелдбрук, у њемачкој покрајини Баварска.
 Аделсхофен (Средња Франконија), општина у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.